Dennis K. Chesney (* 1948) ist ein US-amerikanischer Amateurastronom und Asteroidenentdecker.

Er identifizierte zwischen 1998 und 2000 insgesamt 38 Asteroiden.

Einzelnachweise

Literatur 
 Lutz D. Schmadel: Dictionary of Minor Planet Names. 5th ed. Springer, Berlin 2003, ISBN 3-540-00238-3 (engl., Voransicht bei Google Book Search)

Astronom (20. Jahrhundert)
Astronom (21. Jahrhundert)
US-Amerikaner
Geboren im 20. Jahrhundert
Mann
Amateurastronom